SMS „Blücher” – nazwa okrętów Kaiserliche Marine
 „Blücher” – niemiecki krążownik ciężki z okresu II wojny światowej

 Gebhard Leberecht von Blücher – pruski feldmarszałek
 Wasilij Konstantynowicz Blücher –  radziecki marszałek